Rýzmburk bezeichnet in Tschechien

Rýzmburk, Ortsteil von Hulice, Okres Benešov
Rýzmburk, Ortsteil von Žernov u České Skalice, Okres Náchod
Rýzmburk, von 1924 bis 1949 Name von Hrad Osek, Ortsteil von Osek, Okres Teplice

Burg Rýzmburk in Nordböhmen
Burg Rýzmburk (Ostböhmen)